Кучеров Андрій Геннадійович — заслужений журналіст України.
 Кучеров Валерій Володимирович ( 1993) — український футболіст.
 Кучеров Віталій Петрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кучеров Дмитро Павлович — професор, доктор наук, комп'ютерні мультимедійні технології.
 Кучеров Микита Ігорович ( 1993) — російський хокеїст.
 Кучеров Михайло Григорович — хімік-органік часів Російської імперії.
 Кучеров Павло Володимирович — російський футбольний тренер, тренував ФК «Карпати».
 Кучеров Пантелеймон Степанович — український вчений, член-кореспондент АН УРСР.
 Філарет (Кучеров) — священик УПЦ МП.
 Кучеров Яків Володимирович (*1834 — †1909) — член Державної Ради Російської імперії, поміщик, підприємець.

Примітки 

Прізвища